Барбика или Барби је модна лутка коју је произвела америчка компанија Мател и први пут се појавила на тржишту у марту 1959. године. Пословна жена Рут Хандлер заслужна је за креирање лутке, а инспирација јој је била немачка лутка Билд Лили. Барби је скоро 50 година један од најпродаванијих производа у индустрији играчака. Током историје Барбика је била доступна у различитим варијантама, приказана у различитим животним ситуацијама, у различитим занимањима, са додацима укључујући и остале чланове породице и колекционарске лутке.  

Често је мета критика због живота и изгледа, а бренд је учествовао у многим тужбама због имитација и пародирања. Касније су снимљени и анимирани филмови о њој.

Историја 
Рут Хандлер је творкиња Барби лутке. Њен супруг Елиот Хандлер је основао Мател компанију 1945. године, највећу светску компанију за играчке. Када је њена ћерка Барбара била дете, радо се играла с папирним луткама, па је њена мајка добила идеју да створи тродимензионалну лутку за девојчице. Првобитно је желела да лутку назове „Барбара” по ћерки или „Баб” по надимку њене ћерке. Та имена су, међутим, заштићена ауторским правима. 

Како је Рут Хандлер навела, цела филозофија Барбике је да омогући девојчици да кроз игру са њом може да буде шта год пожели. Према њеним речима, Барбика је увек представљала чињеницу да жена има избор. 

Прва Барби лутка је приказана 9. марта 1959. године на сајму играчака у Њујорку. Носила је црно-бели зебра костим и била је доступна у продаји као плавуша и бринета. У првој години је укупно продато 300.000 Барби лутака, а почетна цена је износила три долара.

Анимиране серије 
 Barbie Life in the Dreamhouse (2012 — 2015)
 Barbie Dreamtopia (2017 — 2018)
 Barbie: Dreamhouse Adventures (2018 — 2020)
 Barbie: It Takes Two (2022—)
 Barbie Dreamhouse Mysteries! (мини епизоди) (2022)
 Barbie Dream Vacation (мини епизоди) (2023)

Анимирани филмови о Барби

Игране филмове

Референце

Литература 

 Best, Joel. "Too Much Fun: Toys as Social Problems and the Interpretation of Culture," Symbolic Interaction 21#2  (1998), pp. 197–212.  in JSTOR
 
 Cox, Don Richard. "Barbie and her playmates." Journal of Popular Culture 11#2 (1977): 303-307.
 Forman-Brunell, Miriam. "Barbie in" LIFE": The Life of Barbie." Journal of the History of Childhood and Youth 2#3 (2009): 303-311. online
 
 Karniol, Rachel, Tamara Stuemler‐Cohen, and Yael Lahav‐Gur. "Who Likes Bratz? The Impact of Girls’ Age and Gender Role Orientation on Preferences for Barbie Versus Bratz." Psychology & Marketing 29#11 (2012): 897-906.
 Knaak, Silke, "German Fashion Dolls of the 50&60". Paperback www.barbies.de.
 
 
 
 Sherman, Aurora M., and Eileen L. Zurbriggen. "'Boys can be anything': Effect of Barbie play on girls’ career cognitions." Sex roles 70.5-6 (2014): 195-208. online
 
 Weissman, Kristin Noelle. Barbie: The Icon, the Image, the Ideal: An Analytical Interpretation of the Barbie Doll in Popular Culture (1999).
 Wepman, Dennis. "Handler, Ruth" American National Biography (2000) online

Спољашње везе

 Zvaničan sajt Barbike koji drži kompanija Matel
 Zvaničan sajt kolekcionara Barbika koji drži kompanija Matel
 St. Petersburg Times Floridian: "The doll that has everything – almost", an article by Susan Taylor Martin about the "Muslim Barbie"
 USA Today: Barbie at number 43 on the list of The 101 Most Influential People Who Never Lived
 The Telegraph: Doll power: Barbie celebrates 50th anniversary and toy world dominance
 NPR Audio Report: Pretty, Plastic Barbie: Forever What We Make Her
 Lawmaker Wants Barbie Banned in W.Va.; Local Residents Quickly React  March 3, 2009
 New York Times: Barbie: Doll, Icon Or Sexist Symbol? December 23, 1987
 Barbie's 50th – slideshow by The First Post
 Mattel shuts flagship Shanghai Barbie concept store March 7, 2011
 Making Cindy into Barbie? - BBC News, HEALTH (21 September 1998)
 Becoming Barbie: Living Dolls, Real Life Couple Are Models Of Plastic Perfection  - by Rebecca Leung (Aug. 6, 2004) CBS News
 
 Anna Hart, Introducing the new, realistic Barbie: 'The thigh gap has officially gone', The Telegraph website, January 28, 2016

Лутке
Дечје игре